Secret Voyage — седьмой студийный альбом фолк-рок-группы Blackmore's Night, выпущенный в 2008 году.

Secret Voyage состоит из 12 новых треков, записанных Кэндис Найт, Ричи Блэкмором и оркестром Minstrels. Альбом включает три кавер-версии: «Can’t Help Falling In Love» Элвиса Пресли, «Rainbow Eyes» группы «Rainbow» и классической советской песни «Виновата ли я», считающейся народной (Toast to Tomorrow).

Список композиций 
Авторы песен — Ричи Блэкмор и Кэндис Найт, кроме отмеченных
 «God Save the Keg» (Blackmore, Regan) — 3:40
 «Locked Within the Crystal Ball» (тема песни «Stella Splendens» из «Llibre Vermell de Montserrat», XIV век) — 8:04
 «Gilded Cage» — 3:42
 «Toast to Tomorrow» (Алексей Муравлёв - Феликс Даллада) — 3:49
 «Prince Waldeck’s Galliard» (Blackmore) — 2:13
 «Rainbow Eyes» (Blackmore, Dio; кавер-версия песни группы Rainbow) — 6:01
 «The Circle» — 4:48
 «Sister Gypsy» — 3:21
 «Can’t Help Falling in Love» (Creatore, Peretti, Weiss; кавер-версия песни Элвиса Пресли) — 2:51
 «Peasant’s Promise» — 5:33
 «Far Far Away» (Kenn Machin) — 3:54
 «Empty Words» — 2:40

Отзывы

Даты выхода

Участники записи 
 Ritche Blackmore — гитара, тамбурин, мандолина
 Candice Night — вокал
 Lady Elisabeth — скрипка
 Bard David of Larchmond — клавишные
 Square Malcolm — ударные
 Earl Grey — бас

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Blackmore's Night